Lepidus ist der Name folgender Personen:

 Asinius Lepidus, römischer Statthalter
 Gaius Asinius Lepidus Praetextatus, römischer Politiker und Senator
 Gaius Iulius Lepidus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Lucius Aemilius Lepidus Paullus (* um 90 v. Chr.; † 12 v. Chr.), römischer Senator
 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus (* vor 120 v. Chr.; † wohl zwischen 63 und 60 v. Chr.), römischer Politiker der späten Republik

 Marcus Pisibanius Lepidus, römischer Suffektkonsul 159
 Paullus Aemilius Lepidus († 13 v. Chr.), Senator der ausgehenden römischen Republik und der frühen Kaiserzeit
 Quintus Aemilius Lepidus (Barbula?; * vor 60 v. Chr.; † nach 15 v. Chr.), römischer Senator der späten Republik und der augusteischen Zeit aus der patrizischen gens der Aemilier

Lepidus ist der wissenschaftliche Name folgender Reptilien:

 Felsen-Klapperschlange (Crotalus lepidus)
 Perleidechse (Timon lepidus)